«Feels Like Today» — третий альбом американской кантри-группы Rascal Flatts, выпущенный в сентябре 2004 года под лейблом Lyric Street Records. Альбом возглавил национальный хит-парад Billboard 200 и разошёлся тиражом в 5,149,000 копий в США к 18 октябрю 2009, и был сертифицирован 5-кратным мультиплатиновым согласно данным RIAA. Два сингла с этого альбома также превысили золотой статус (Bless the Broken Road и Fast Cars and Freedom) и стали № 1 в кантри-чарте.

С этого альбома вышли, кроме титульного, ещё несколько синглов: «Bless the Broken Road», «Fast Cars and Freedom» и «Skin (Sarabeth)». Песня «Bless the Broken Road» была первоначально записана группой Nitty Gritty Dirt Band, а также такими исполнителями как Marcus Hummon, Melodie Crittenden (чья версия была на #42 в кантри-чарте в 1997 году), и Geoff Moore ещё до того, как группа Rascal Flatts создала свою версию. А уже после них в Top 5 чарта Христианской музыки попала версия в исполнении группы Selah. Песня «When the Sand Runs Out» была позднее записана в исполнении Marty Raybon в его одноимённом альбоме 2006 года.

Список композиций 
 «Where You Are» (Catt Gravitt, James LeBlanc) — 3:53
 «Bless the Broken Road» (Jeff Hanna, Bobby Boyd, Marcus Hummon) — 3:48
 «Then I Did» (Steve Robson, Jeffrey Steele) — 3:12
 «Feels Like Today» (Steve Robson, Wayne Hector) — 3:26
 «Fast Cars and Freedom» (Гэри ЛеВокс, Neil Thrasher, Wendell Mobley)- 4:24
 «When the Sand Runs Out» (Brad Crisler, LeBlanc) — 3:46
 «Here’s to You» (Jay DeMarcus, Thrasher, Mobley) — 3:12
 «The Day Before You» (Matthew West) — 4:06
 «Break Away» (Joe Don Rooney, Randy Cantor, Dennis Matkosky) — 3:12
 «Holes» (Gregory Becker, John Paul White) — 4:18
 «Oklahoma-Texas Line» (DeMarcus, LeVox, Rooney) — 2:56
 «Skin (Sarabeth)» (Doug Johnson, Joe Henry) — 4:18
 скрытый трек

Участники записи

Rascal Flatts 
 Jay DeMarcus — бэк-вокал, бас-гитара
 Gary LeVox — основной вокал
 Joe Don Rooney — бэк-вокал, электрогитара

Другие музыканты 
 Tim Akers — клавишные, синтезатор, аккордеон
 Larry Beaird — акустическая гитара
 Tom Bukovac — электрогитара
 Paul Franklin — гитара
 Jerry McPherson — электрогитара
 Gordon Mote — фортепиано, орган Hammond B-3
 Steve Nathan — фортепиано, орган Hammond B-3
 Lonnie Wilson — ударные
 Jonathan Yudkin — скрипка, мандолина, октофон, банджо, струнные инструменты

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Rascal Flatts
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы США
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums